

Geografia 
Girgenti, antico nome di Agrigento
Girgenti, frazione del comune di Pescorocchiano (RI)

Persone 
Giovanni Girgenti, pugile
Giovanni Girgenti, scrittore e traduttore siciliano
Giuseppe Girgenti, filosofo italiano, allievo di Giovanni Reale
Giuseppe Girgenti, politico, prefetto e avvocato

Altri progetti